Fețeni se poate referi la:
 Fețeni, Alba;
 Fețeni, Dâmbovița;
 Fețeni, Vâlcea.